P82 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 82, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament